Merkwitz ist der Name folgender Orte:
 Merkwitz (Bad Schmiedeberg), ein Ortsteil von Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Merkwitz (Oschatz), ein Stadtteil von Oschatz im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Merkwitz (Taucha), ein Ortsteil von Taucha im Landkreis Nordsachsen in Sachsen